Джамоат імені Сафа́ра Аміршо́єва () — джамоат у складі Балджувонського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Навбахор.

Населення — 4609 осіб (2010; 4488 в 2009, 3983 в 2005).

До 3 березня 2014 року джамоат називався Саталмуським.

До складу джамоату входять 22 села:

Примітки 

Джамоати Балджувонського району